Campus Idistavisus va ser el lloc on es va lliurar una batalla, coneguda amb el nom de batalla d'Idistavisus entre el general romà Germànic i els queruscs dirigits per Armini l'any 16.

Armini va sofrir una gran derrota. El lloc és esmentat per Tàcit però la seva localització és impossible. Tàcit només diu que es trobava a prop del riu Weser. D'entre les moltes localitzacions proposades, alguns autors diuen que la batalla va tenir lloc entre Bückeburg i Rinteln, a la contrada de l'anomenada Porta Westfalica, a la Baixa Saxònia. Hans Dobbertin (1983) concreta més proposant una localització de la batalla entre Evesen i Bückeburg.

Notes

Referències

Bibliografia 
 Jahn, Ralf G.: Der römisch-germanische Krieg (9-16 n. Chr.). Inaugural-Dissertation zur Erlangung der Doktorwürde der Philosophischen Fakultät der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität zu Bonn. Bonn 2001.
 Nedoma, Robert: “Idistaviso”. Dins: Reallexikon der Germanischen Altertumskunde (RGA). Segona Edició. Volum 15. Berlín: de Gruyter, 2000. Pàgs. 323–324.
 Petrikovits, Harald von: “Arminius”. Dins: Bonner Jahrbücher 166 (1966), 175-193, esp. pp. 181-183.
 Rappaport, Bruno: “Idistaviso”. Dins: Realenzyklopädie der klassischen Altertumswissenschaft (RE) volum 9,1 (1914), columnes 903-905.
 Wiegels, Rainer: “Idistaviso”. Dins: Der Neue Pauly (DNP) - Enzyklopädie der Antike volum 5 (Gru - Iug). Stuttgart/Weimar: J. B. Metzler, 1998, col. 893.

Victòries romanes
Guerres romano-germàniques
Batalles de l'Imperi Romà